El término raya puede referirse a:

Geografía 
 
 La Raya, o A Raia en portugués, nombre que recibe la zona fronteriza entre Portugal y España.
 La Raya, una pedanía perteneciente al municipio de Murcia (España).
 La raya real,  divisorias en la zona del Rocío.

Geometría 
 Una línea.

Gramática 
 Raya de puntuación (—), un signo gráfico más largo que el guion.

Religión y filosofía
Rayas, una de las tres Gunas (cualidades) en el hinduismo.

Mineralogía 
 El método de la raya, un método sencillo para la identificación de minerales;

Peces
 El pez raya, un tipo de pez cartilaginoso característico por su cuerpo aplanado.
 La mantarraya, el más grande de los peces raya.
 La mantelina, otro tipo de peces raya.

Personajes de ficción 
 Raya-El, personaje ficticio de la serie de televisión estadounidense Smallville.

Miscelánea 
 La raya de cocaína, una línea de esta droga en polvo (de un par de milímetros de grosor y varios centímetros de longitud).
 Raya y el último dragón (título original en inglés, Raya and the Last Dragon) es una película de animación estadounidense de 2021 producida por Walt Disney Pictures.

Enlaces externos